Jardim Brasil (Artur Alvim), bairro da cidade de São Paulo, no distrito de Artur Alvim
 Jardim Brasil (Campo Belo), bairro da cidade de São Paulo, no distrito de Campo Belo
 Jardim Brasil (Goiânia), bairro da cidade de Goiânia
 Jardim Brasil (Salvador), bairro da cidade de Salvador
 Jardim Brasil (Olinda), bairro da cidade do Olinda
 Jardim Brasil (Vila Medeiros), bairro da cidade de São Paulo, no distrito de Vila Medeiros

Desambiguação